Navarrette steht für:

 Navarrette Peak, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Francisco Plancarte y Navarrette (1856–1920), mexikanischer Erzbischof